Vincent Pallotti, prêtre italien, fondateur le la Société de l'Apostolat Catholique.
 Luigi Pallotti, cardinal italien.

Homonymie
Homonymie de patronyme